Мескин — фамилия; имеет женскую форму Мескина.
 Мескин, Арон Мовшевич (Арон Маркович Мескин; 1898—1974) — российский еврейский актёр; эмигрировал в подмандатную Палестину, лауреат Премии Израиля.
 Мескин, Бенамар (род. 1973) — алжирский боксёр, представитель средних и полусредних весовых категорий.